Мурманский проезд:
 Мурманский проезд — проезд в Москве.
 Мурманский проезд — проезд в Саратове.
 Мурманский проезд — проезд в Ярославле.